В 1972/73 годах состоялся 18-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей третий раз подряд получил «Аякс» (Амстердам), победивший в финале «Ювентус».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1972/73 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1972/73 на сайте RSSSF

1972
Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году